

Patronyme Delaitre

 Antoine Charles Bernard Delaitre (1776–1838), général français ;
 Fortuné Delaitre (1756-1815), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Olivier Delaitre, (1967- ) est un joueur et entraîneur de tennis français.

Patronyme Delaître

 Didier Delaître, (1962- ), est un réalisateur et compositeur français.
 Jean-François-Marie Delaître, (1766-1835), est un homme politique français.
 Marcel Delaître, (1888-1963), est un acteur français (1888, 1963).

Patronyme Delaistre

 André Delaistre (1865-1931), peintre français.
 François Delaistre, (1746-1832), est un sculpteur français.
 Guillaume Joseph Norbert Delaistre (1769-1846) est un homme politique français. 
  Jean Alexandre François Delaistre (1801-1881), acteur français.